Форт-Нельсон () — река, протекающая в северо-восточной части провинции Британская Колумбия, Канада. Берёт своё начало от слияния рек  и ; иногда истоком реки Форт-Нельсон считают исток , расположенный на восточном склоне Скалистых гор. Основными притоками являются реки  и . Протекая преимущественно в северном и северо-западном направлениях, впадает в Лиард — приток реки Маккензи.

Длина реки — ; включая  — .

Рельеф на всём протяжении реки преимущественно равнинный, покрытый таёжным лесом и болотами.

В долине реки развито лесное хозяйство и нефте- и газодобыча.

История 
Местные индейские народы — Дене и  — использовали реку в качестве источника пищи и для торговли.

Река названа по городку , основанному в 1805 году Северо-Западной компанией недалеко от впадения в неё реки . В связи со строительством в 40-х годах XX века шоссе Аляска—Канада Форт-Нельсон был перенесён западнее, и вдоль реки не осталось сколь-нибудь значимых населённых пунктов.

Примечания 

Бассейн Лиарда
Реки Британской Колумбии